

Toponyme 
 Mont Jullemier, sommet situé dans l'archipel des Kerguelen.

Patronyme 
 Léon Jullemier (1874-1960), médecin et officier français
 Lucien Jullemier (1847-1928), avocat et écrivain français
 Paul Jullemier (1878-1932), cuisinier français